Henri Crisafulli (1827-1900) dramaturge et romancier français ;
 Facundo Crisafulli (1996-), coureur cycliste argentin.